Die German Open 2018 im Tischtennis waren das dritte Turnier der ITTF World Tour 2018. Sie fanden vom 20. bis 25. März 2018 im deutschen Bremen statt.

Einzel

Männer

Frauen

Doppel

Männer

Frauen

U-21

Männer

Frauen

Sonstiges 
Die German Open 2018 gingen mit einem Besucherrekord von 13.200 Zuschauern zu Ende.

Weblinks 
 Die German Open 2018 auf der Website der ITTF (abgerufen am 23. Dezember 2019)
 Die World Tour 2018 auf der Website der ITTF (abgerufen am 23. Dezember 2019)

Einzelnachweise 

ITTF World Tour
Sportveranstaltung in Bremen
Tischtenniswettbewerb in Deutschland
Tischtennisveranstaltung 2018